Изикуаро има више значења:

 Изикуаро (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Изикуаро (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику